Гримоалд (Grimoald, Grimald, Grimoart, Grimwald, Grimuald, Grimbald) може да се отнася за:

 Гримоалд I (Беневенто), херцог на Беневенто (651–662) и крал на лангобардите (662–677)
 Гримоалд II (Беневенто), херцог на Беневенто (677–680)
 Гримоалд III (Беневенто), херцог на Беневенто (787–806)
 Гримоалд IV (Беневенто), херцог на Беневенто (806–817)
 Гримоалд I (Бавария), херцог на Бавария (590-595), син на Гарибалд I
 Гримоалд II (Бавария), херцог на Бавария (715-725), син на Теодо II
 Гримоалд, син на Тасило II (херцога на Бавария, 716–719) и брат на Сванхилда, втората съпруга на Карл Мартел
 Гримоалд Стари I, майордом на Австразия (643–656), син на Пипин Ланденски
 Гримоалд Млади II, майордом на Бургундия и Неустрия (695–714), син на Пипин Ерсталски
 Гримоалд Алферанит, принц на Бари (1121–1132)

 Гийом Гримоард, папа Урбан V (1362-1370)